Омар Хаям може да се отнася за:

 Омар Хаям (1048-1123), ирански учен и поет
 Омар Хайям, кратер на Луната
 3095 Омархаям, астероид
 „Омар Хаям“, американски филм